La Petite Chartreuse est un roman de Pierre Péju (2002), Prix du Livre Inter 2003.
La Petite Chartreuse est un film de Jean-Pierre Denis (2005), adapté du roman.